Der deutsche Rundfunk (Eigenschreibweise: Der Deutsche Rundfunk) war die erste deutsche Funkzeitschrift. Sie erschien erstmals am 14. Oktober 1923 und wurde 1941 eingestellt.

Zu ihren Mitarbeitern zählte Kurt Weill.

Einzelnachweise 

Antiquarische Zeitschrift (Deutschland)
Programmzeitschrift
Ersterscheinung 1923
Geschichte des Hörfunks in Deutschland